Loundogo peut désigner au Burkina Faso :
 Loundogo ou Loundgo, la localité située dans le département de Boala de la province du Namentenga dans la région Centre-Nord
 Loundogo, la localité située dans le département de Kaya de la province du Sanmatenga dans la région Centre-Nord
 Guirb-Loundogo, la localité située dans le département de Boussouma de la province du Sanmatenga dans la région Centre-Nord

Homonymie de localités